Флаг Бага́нского муниципального района Новосибирской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 26 мая 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1988.

Флаг Баганского района — официальный символ и опознавательно-правовой знак, в котором символически отражено географическое, природное, экономическое, культурное своеобразие района, корни возникновения его названия, составленный и употребляемый в соответствии с федеральным законодательством, правилами геральдики и вексиллологии.

Описание 
«Флаг Баганского района представляет собой прямоугольное полотнище, разделённое на три вертикальные полосы жёлтого, зелёного и жёлтого цветов, несущее в центре изображение жёлтого шара с чёрной летящей уткой.

Отношение ширины полос к длине флага определяется как 1:3:1.

Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Символика флага 
Флаг Баганского района разработан на основе герба Баганского района .

Зелёный цвет — символ надежды, изобилия, возрождения, жизненных сил, олицетворяет Кулундинскую степь, на просторах которой раскинулся Баганский район.

Жёлтый цвет (золото) — солнце, дающее тепло и жизнь всему живому, на флаге символизирует радушие и гостеприимство жителей района.

Летящая утка символизирует природное своеобразие района, его бесчисленные озёра, многие из которых солёные, а также говорит о названии района. «Баган» в переводе с тюркского обозначает «топкое место».

Жёлтые колосья на зелёном поле символизирует развитое земледелие, составляющее основу экономики Баганского района.

Примечания 

Флаги с изображением утки